Black Sunday (album), een muziekalbum van Cypress Hill
Black Sunday (film), een film van John Frankenheimer
La maschera del demonio, een film van Mario Bava